Чемпионат Испании по шахматам — соревнование, целью которого является выявление сильнейшего шахматиста страны.

Соревнование проводится под эгидой Шахматной федерации Испании (FEDA).

Чемпионаты среди мужчин проводятся с 1902 г. В 1930—1940-х гг. чемпион страны определялся в матче между действующим чемпионом и претендентом. С середины 1940-х гг. чемпион определяется по итогам турнира.

Также под эгидой Шахматной федерации Испании проводится женский чемпионат страны (с 1950 г.), чемпионаты страны среди юношей и девушек, а также открытый чемпионат Испании.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания 

Испания
Шахматы
Шахматы в Испании